Серге́й Владимирович Протопопов (, Москва — 14 декабря 1954 год, Москва) — русский теоретик музыки, композитор и хоровой дирижёр, педагог.

Биография 
Изучал медицину в Московском университете. В 1921 г. окончил Киевскую консерваторию, где, прослушав курс Б. Л. Яворского, стал убеждённым последователем его музыкально-теоретической концепции. Жил с Яворским с 1918 до смерти последнего (с перерывами). Был связан с Ассоциацией Современной Музыки. В 1934 был осуждён за мужеложство, освобождён в 1937 досрочно. В 1938—43 гг. преподавал в Московской консерватории хоровые дисциплины. Похоронен на Даниловском кладбище.

Творчество 
Наиболее известен как автор книги «Элементы строения музыкальной речи» (1930-31). Задуманная как реализация учения Яворского, в действительности книга Протопопова содержит и оригинальное развитие идей и понятий его учителя, при этом отделить оригинальный материал от заимствованного чрезвычайно сложно.  

Композиции Протопопова включают три сонаты для фортепиано и некоторые другие произведения. В своих сонатах он демонстрирует сильное влияние позднего Скрябина.

Список произведений

Произведения для фортепиано 
 Op. 1. Соната №1.
 Op. 5. Соната №2.
 Op. 6. Соната №3.

Произведения для голоса и фортепиано 
 Op. 4. Две сказки на народный текст
 Op. 7. Сказка о дивном гудочке
 Op. 8. Le Printemps de la vie
 Op. 10. Две песни
 Op. 11. Две любовные песни

Прочие сочинения 
 Op. 3. Des lebens frühling для голоса и фортепианного трио
 совместно с Яворским: пять народных песен для смешанного хора.

Примечания

Литература 
 Powell, Jonathan. "Protopopov, Sergey Vladimirovich", The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
 
 Lobanova M. Protopopov // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 13. Kassel u.a., 2005, Sp. 997f.
 Klause I. Sergej Protopopov - ein Komponist im Gulag // Musikforschung 63 (2010), p. 134-146.

Композиторы России 
Музыканты русского авангарда
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Теоретики музыки
Композиторы по алфавиту
Русский авангард
Похороненные на Даниловском кладбище